Pentarhizidium är ett släkte av pärlbräkenväxter. Pentarhizidium ingår i familjen Onocleaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Pentarhizidium